«Littlest Pet Shop» — медиафраншиза, базирующаяся на серии коллекционных игрушечных фигурок для девочек младшего школьного возраста от компании Hasbro.

Начало ей положила серия коллекционных фигурок, которая производилась компанией  (дочерней компанией фирмы Hasbro) с начала 1990-х годов. В 1994 году появился основанный на ней сериал.
Оригинальная серия появилась на прилавках в 1992 году, популярностью пользовалась довольно скромной, и, когда через 4 года интерес к ней упал, выпускать её прекратили.

В 2004 году компания Hasbro изменила дизайн коллекционных фигурок. В новом дизайне фигурки стали более современными и получили большие широко открытые глаза, ставшие к тому времени популярными благодаря японским аниме. Упаковки, раньше яркие и розовые, стали более современными и менее ярких оттенков зелёного и фиолетового. Размер фигурок был сохранён, то есть они по-прежнему меньше по размеру, чем большинство кукол.

Согласно журналу «Business Week» от декабря 2007 года, с 2005 по 2007 годы было продано 60 миллионов фигурок этой серии при цене порядка 4 долларов за штуку, что помогло компании Hasbro нарастить продажи с 60 до 600 миллионов долларов за пять лет.

Серия представляет собой набор животных (котят, щенков, хомяков, черепах и т. д.), живущих в зоомагазине. Рост их — 3-5 см..

С 2012 году по ней студией Hasbro Studios снимается мультсериал.

В России фанаты данных фигурок называют их сокращённо «петы», «петшопы».

См. также 
 «Маленький зоомагазин» (телесериал, 2012 — наст. время)
 My Little Pony (франшиза)

Примечания

Ссылки 
 

Медиафраншизы
Появились в 1992 году в США
Появились в 2005 году в США
Игрушки
Hasbro
Торговые марки США
Куклы